Kartum (Khartoum, Khartum) je glavno mesto Sudana. Lahko se nanaša še na:

 Provinca Kartum, Sudan
 Severni Kartum (al-Khartūm Bahrī), mesto v bližini Kartuma v centralnem Sudanu
 Obleganje Kartuma, bitka med egipčansko in sudansko vojsko leta 1885
 Kartum (film), izvirno Khartoum, film o obleganju iz leta 1966 s Charltonom Hestonom in Laurencom Olivierjem v glavnih vlogah
 Khartum, mesto duhov ob avtocesti 41, Greater Madawaska, Ontario, Kanada
 Kartumska ustava, sprejeta 1. septembra 1967, ki je postavila temelje arabske politike zoper Izrael in v kateri so arabske države zapisale: »Brez miru z Izraelom, brez prepoznanja Izraela, brez pogajanj z Izraelom.«
 Kartumska liga, zgodovinsko sudansko nogometno prvenstvo
 Khartoum Gerbil (Dipodillus stigmonyx), vrsta skakača, značilna za Sudan
 Khartoum (konj) - konj Jacka Woltza v filmu Boter
 »Khartoum (album)« in »Khartoum Variations,« albuma teksaškega glasbenika Jandeka